

Cinema 
 Love Me – film del 1918 diretto da Roy William Neill
 Love Me – film del 2000 diretto da Laetitia Masson

Letteratura 
 Love Me, romanzo di Gemma Weekes del 2008

Musica 
Love Me – album di Yvonne Elliman del 1976
Love Me – singolo di Elvis Presley del 1956
Love Me – brano musicale di Justin Bieber del 2009
Love Me – singolo di Lena Meyer-Landrut del 2010
Love Me – singolo di Lil Wayne del 2012
Love Me – singolo dei The 1975 del 2015
Love Me – singolo di Lil Tecca del 2019